Kofferkind steht für:
 einen Begriff aus der Soziologie, der das Schicksal einer Vielzahl von Kindern mit Migrationshintergrund beschreibt, siehe Kofferkind (Soziologie)
 einen der bekanntesten Mordfälle der DDR, siehe Kreuzworträtselmord